Gillet kan som auktorsförkortning betyda:

 Abel Gillet
 Claude Casimir Gillet
 Claude-Casimir Gillet

Robotskapade auktorsförkortningar